Le terme région du Nord-Ouest peut faire référence à :

 Région du Nord-Ouest, au Cameroun ;
 Région économique du Nord-Ouest, en Russie ;
 Région de l'Angleterre du Nord-Ouest, en Angleterre ;
 Région du Nord-Ouest, en Argentine ;
 Région du Nord-Ouest, en Afrique du Sud.

Voir aussi 
 
 

en:Northwest Region